Saldanha da Gama bezeichnet:

 António de Saldanha da Gama (1778–1839), portugiesischer Militär und Diplomat
 José Saldanha da Gama (1906–1968), brasilianischer Marineoffizier
 Manuel de Saldanha da Gama (1820–1875), portugiesischer Kolonialverwalter